Vânători peut désigner de nombreuses localités de Roumanie.

Communes 
 Vânători, dans le județ de Galați ;
 Vânători, dans le județ de Iași ;
 Vânători, dans le județ de Mehedinți ;
 Vânători, dans le județ de Mureș ;
 Vânători, dans le județ de Vrancea ;
 Vânători-Neamț, dans le județ de Neamț.

Villages 
 Vânători, dans la commune de Mișca, județ d'Arad ;
 Vânători, dans la commune de Gorbănești, județ de Botoșani ;
 Vânători, dans la commune de Ciucea, județ de Cluj ;
 Vânători, dans la commune de Pecineaga, județ de Constanța ;
 Vânători, dans la commune de Popricani, județ de Iași ;
 Vânători, dans la commune de Petrăchioaia, județ d'Ilfov ;
 Vânători, dans la commune de Lisa, județ de Teleorman.